Cerkiew Świętych Piotra i Pawła w Moskwie – prawosławna cerkiew w Moskwie, w rejonie Lefortowo, w dekanacie Opieki Matki Bożej eparchii moskiewskiej miejskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Cerkiew Świętych Piotra i Pawła w Moskwie – prawosławna cerkiew w Moskwie, w rejonie Tagańskim